Khatib ist der Familienname folgender Personen:

 Dima Khatib (* 1971), palästinensische Journalistin, Bloggerin, Schriftstellerin und Übersetzerin
 Firas al-Khatib (* 1983), syrischer Fußballspieler
 Hanni El Khatib (* 1981), US-amerikanischer Musiker
 Ismail Khatib (* 1965), palästinensischer Widerstandskämpfer
 Mahmoud El-Khatib (* 1954), ägyptischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Chatib (Begriffsklärung)